She Watched the Sky — перший мініальбом американського пост-хардкор гурту A Skylit Drive. Він був випущений 23 січня 2007 року, під лейблом Tragic Hero Records. Це їх єдиний реліз з вокалістом Джорданом Блейком.

Треклист

Примітки

Посилання 
She Watched the Sky